Coma kan avse:

 Coma (svamp) – ett svampsläkte
 Coma (TV-serie) – en TV-serie från 2012
 CoMa – en roman av Annika Lidne
 Cyrix coma – en felaktighet i Cyrix datorprocessorer

Se även
 Koma (olika betydelser)